Pancor Jackhammer – amerykańska strzelba automatyczna
 MTX Jackhammer – największy głośnik niskotonowy na świecie